Bladsvansödlor (Uroplatus) är ett släkte av ödlor som ingår i familjen geckoödlor. 

Bladsvansödlorna är endemiska för Madagaskar. Genom sitt yttre, bland annat genom sugskivor på tårna påminner de om geckoödlor, i kroppens och lungornas uppbyggnad mer om kameleonter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

The Reptile Database listar ytterligare två arter:
 Uroplatus finiavana
 Uroplatus sameiti

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Geckoödlor
Uroplatus